Bae kan syfta på följande platser:

Ekvatorialguinea 

 Mbeï (vattendrag i Ekvatorialguinea),

Indonesien 

 Kecamatan Bae, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bae, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar